Zahrádka kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Zahrádka (okres Plzeň-sever)
 Zahrádka (okres Třebíč)